Ballerina kan avse:

 Ballerina – en klassiskt skolad kvinnlig dansare
Ballerina (film) – en dansk-amerikansk film (1965)
Ballerina (kaka) – ett svenskt varumärke
 Ballerina (låt) – en låt från 2020 av Thomas G:son, Peter Boström och Jimmy Jansso
Rederi AB Ballerina – ett svenskt rederiföretag
M/S Ballerina – ett svenskt passagerarfartyg
Ballerinan – ett svenskt musikalbum (2010)

Se även 
Ballerinaklänning
Ballerinaskor